Населе́ние СССР

Численность 

В Первой мировой и гражданской войнах, по разным подсчётам, погибло от 8 до 10 млн человек. Множество жизней унес белый и красный террор, гражданская война, эпидемии, голод. Ф. Лоример в 1946 году методом баланса оценил общие демографические потери населения России за 1914—1926 годы в 28 млн человек (допуская «вилку» от 25 до 30 млн.), а затем, учитывая доступную ему информацию, представил структуру этих потерь: 18 млн. — людские потери (14 млн. — избыточная смертность гражданского населения, 2 млн. — гибель военных, 2 млн. — эмиграция), и 10 млн. — дефицит рождений.

Население Российской империи на 1917 год оценивается в 170 млн человек. Всесоюзная перепись населения СССР 1926 года показала численность населения СССР 147 млн человек. Таким образом, из-за отделения Польши, Финляндии, Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики, гражданской войны, массовой эмиграции, голода 1921-22 годов население СССР на 1926 год было меньше населения Российской империи на 1917 год на более чем на 20 млн человек.

В 1920-е годы рождаемость вышла на довоенный уровень.

В 1930-е годы масштабный голод 1932—1933 годов привел к избыточной смертности (числа не подсчитываются точно и разнятся у разных исследователей: оценки количества жертв голода 1932—1933 годов составляют до 3 млн человек на территории УССР, БССР, Урала, Поволжья, Казахстана и других регионов Советского Союза. К этому следует добавить, что в период 1937—1938 годов (т. н. «Большой террор») было расстреляно примерно 681 тысяч граждан. В результате процессов урбанизации и индустриализации рождаемость постепенно снижалась на протяжении всех последующих лет: если в 1925 году она составляла 6,8 детей на семью, то в 1940 году — 4,25, в 1955 году — 2,8. В 1935 году коэффициент суммарной рождаемости в России был почти на 40 % ниже, чем в 1927 году, а естественный прирост почти вдвое ниже (11 ‰ против 21 ‰).

6 января 1937 года была проведена вторая Всесоюзная перепись населения в СССР. Её предварительные результаты давали численность населения СССР в 162 млн человек (по более точным данным, 163,8—164,5 млн человек). Она производилась в очень сложных условиях (в частности, это была единственная в мировой истории однодневная перепись), результатом был недоучёт населения (по подсчётам А. Г. Волкова — около 700 тысяч человек). В результате перепись была объявлена «вредительской», результаты её засекречены, а проводившие её статистики — репрессированы.

Заместитель начальника Отдела населения и здравоохранения ЦУНХУ М. В. Курман в марте 1937 года написал докладную записку о том, почему перепись 1937 года не добрала 8 млн человек до 170 млн, ожидаемых по самым скромным прогнозам. Курман указывал, хотя и не называл причин, что большая часть смертей падала на 1933 год. Прямо о жертвах голода он не говорил. Однако, по его подсчетам, в 1933 году не было зарегистрировано 1 млн смертей, а зарегистрированных было 5,7 млн, то есть всего учтенных и неучтенных в 1933 году умерло 6,7 млн человек. Обычно же среднегодовая смертность составляла приблизительно 2,6 млн. Курман также указывал, что умерших в местах заключения и спецпоселениях с 1926 по 1937 год было не менее 1-1,5 млн. По подсчетам Курмана, общая избыточная смертность населения за период между переписями 1926 и 1937 годов составила 7,5 млн. Также он обращал внимание на уход населения из Средней Азии за пределы страны в связи с коллективизацией и раскулачиванием.

Из восьми руководителей советского статистического ведомства между 1918 и 1941 годами пятеро были расстреляны в 1937—1939 гг.: В. В. Осинский, С. В. Минаев, В. П. Милютин, И. А. Краваль, И. Д. Верменичев. После чисток в статистическом ведомстве была проведена Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года, которая показала численность населения в 170 млн человек.

В 1940 году к СССР были присоединены территории Западной Белоруссии, Западной Украины, Бессарабии и Балтийских государств с общим количеством населения до 22,3 млн человек. Однако после этого население СССР понесло огромные потери в ходе Великой Отечественной войны и послевоенного голода 1946—1947 годов. По имеющимся в Министерстве обороны сведениям, по данным, обнародованным депутатом Госдумы, профессором Е. П. Ищенко, в 24 странах мира похоронены 9 миллионов 71 тысяча 171 советский военнослужащий и 1 миллион 385 тысяч 860 советских военнопленных.

1930-е — 1940-е годы были годами войн, вспышек голода и массовых репрессий. Информация о демографических процессах в СССР скрывалась, даже общая численность населения страны не была известна. Даже если брать только наиболее благоприятные годы межвоенного периода, ожидаемая продолжительность жизни женщин поднялась заметно выше предреволюционного уровня (примерно на 4-5 лет), но у мужчин никакого роста по сравнению с последними предреволюционными годами практически не было. Однако к 1953 году ожидаемая продолжительность жизни и мужчин, и женщин превышала лучшие предвоенные показатели примерно на 20 лет, в основном за счет снижения смертности в детских возрастах, что, в свою очередь, объяснялось появлением и массовым внедрением антибиотиков. Что касается рождаемости, то, достигнув максимальной глубины падения в 1934 году, после массового голода, в 1935—1937 годах она снова несколько повысилась, однако никогда уже не вернулась к уровню, существовавшему до 1933 года. Снижение рождаемости в стране, вставшей на путь индустриализации и урбанизации, соответствовало общемировым тенденциям, однако скорость снижения рождаемости была беспрецедентной.

Следующая перепись населения была проведена лишь в 1959 году. Всесоюзная перепись населения СССР 1959 года показала численность населения СССР, равную 208,8 млн человек.

По оценке А.Вишневского, если бы удалось избежать демографические потери из-за голода, репрессий и войн в XX веке, то, при прочих равных условиях, население на территории только современной России могло быть на 126,0 млн человек больше (накопленные демографические потери), чем оно было в 1990 году.

В приведённой ниже таблице дана информация о численности населения СССР по состоянию на начало года (в 1913 — на конец года).

Численность населения по республикам СССР.

Рождаемость

Рождаемость на 100 жителей РСФСР и младенческая смертность

Этнические группы

Демографические потери

Довоенные демографическое потери 

Людские потери среди военнослужащих в ходе Гражданской войны оцениваются примерно 2,5 млн человек (со стороны Красной и Белой армии). Голод в 1921—22 годах, согласно данным Центрального статистического управления, привёл дефициту населения равным 5 млн человек. Последующий демографический кризис 1933 года из-за голода привёл к потере пятилетнего естественного прироста (в 1935 году население СССР было таким же по размеру как и в 1930). Политические репрессии включая высокую смертность в лагерях (в 4-6 раз выше, чем на воле), во время высылки кулаков и депортации народов вызвали демографические потери размером примерно в 4—6 млн человек. За счёт присоединения территории соседних стран (Западной Белоруссии, Западной Украины, Бессарабии и Балтийских государств) в 1939—40 годах численность населения СССР увеличилась на 22,3 млн человек, что компенсировало в некой степени демографические потери прошлых лет.

Демографические последствия Великой Отечественной войны 

Демографические потери СССР в Великой Отечественной войне, по официальным данным, составляют 26,6 миллионов человек. Помимо прямых военных потерь Великая Отечественная война привела к глубоким последствиям в сфере демографии. В возрастной пирамиде резко усилился дисбаланс между числом мужчин и женщин: разница между мужчинами и женщинами в тех возрастах, в которых мужчины призывались на фронт, составила, по переписи 1959 года, 18,43 миллионов человек, а на 1000 женщин в этих возрастах приходился только 641 мужчина (сравнение с другими переписями на графике справа). Недостаток мужчин привел с одной стороны к низкому проценту брачности среди женского населения и ослаблению прочности уже имеющихся браков, а с другой стороны возросла доля воспитывающихся без отцов детей вдов и число внебрачных детей (см. таблицу ниже).

Также Великая Отечественная война запустила волнообразные колебания численности возрастных когорт, что повлияло в свою очередь и на рождаемость.

Послевоенные демографические потери 
Послевоенный голод 1946—47 года усугубил и без того тяжелые демографические последствия войны за счёт высокой детской смертности и привёл к смерти около 1 миллиона человек. Согласно переписи населения 1926 года в РСФСР проживало 100,9 млн человек (или 92,7 млн человек с учётом переданных позже территорий). На отметку в 100 млн человек республика смогла вернутся лишь в 1949 году. По оценке А. Вишневского, без избыточных потерь первой половины XX века население на территории современной России должно было на 76 млн выше фактической уже в 1954 году. Кроме того, кризис смертности в конце 60-х годов обусловил новые демографические потери в 14,2 млн человек. Если бы России удалось избежать демографических катастроф XX века, то, при прочих равных условиях, её население могло быть почти на 126,0 млн человек больше, чем оно было в 1990 году.

См. также 
 Переписи населения в России
 Демографический кризис в Российской Федерации

Примечания

Литература 
 Wolfgang Lutz, Sergei Scherbov, Andrei Volkov — 2002 Demographic Trends and Patterns in the Soviet Union Before 1991
 THE POPULATION OF THE SOVIET UNION: History and Prospects By Frank Lorimer LEAGUE OF NATIONS, GENEVA, 1946 (Франк Лоример. Население Советского Союза: история и перспективы)
 
 Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР. Под редакцией А. Г. Вишневского
 Андреев Е. М., Дарский Л. Е., Харькова Т. Л. Население Советского Союза: 1922—1991. — М.: Наука, 1993.
 Андреев Е. М., Дарский Л. Е., Харькова Т. Л. История населения СССР 1920—1959 гг. Экспресс-информация. — М.: Информцентр Госкомстата СССР, 1990. — Вып. 3—5. Ч. I: 3—182.
 
 
 CIA World Factbook, 1991.
 J. A. Newth. The 1970 Soviet Census, Soviet Studies. — Vol. 24, issue 2 (October 1972). — pp. 200—222.
 The Russian State Archive of the Economy: Soviet Censuses of 1937 and 1939"
 
 Ален Блюм, Сергей Захаров Демографическая история СССР и России в зеркале поколений // Мир России. 1997. № 4.

Ссылки 
 Демография сталинской эпохи // Demoscope Weekly, 3—16 марта 2003
 «Демографическое эхо» войны
 Население союзных республик до и после распада в 1991 году
 ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ СССР И РОССИИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ